A Föld vagy föld  a következőket jelentheti:

föld:
 földrajzi terület, pl. valamelyik nép földje
 szántóföld
 szárazföld, megkülönböztetve a tengertől és az égtől
 föld, talaj, a földkéreg legkülső, termékeny rétege;

Föld:
 Föld, a Naprendszer harmadik bolygója
 A föld (1887), Émile Zola regénye
 Föld (1930), Alekszander Dovzsenko filmje
 Föld (2007), Mark Linfield és Alastair Fothergill filmje
 A föld (1942), Robert J. Flaherty filmje
 A föld (1955), Zsuffa József filmje
 A föld (2006), Sergio Rubini filmje